Hirli (Hurde/Hürde) ist eine häufige Bezeichnung von kleinen Gratrücken in der Schweiz:

Hirli (Zermatt) 
Hirli (Helsenhorn)